

Населені пункти та їхні частини
 Веле — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Веле — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Веле — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Веле — осада в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Веле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Веле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Примітки